Alicante je lahko:
 Alicante - pokrajina v Španiji
 Alicante - mesto v Španiji
 alicante - vino